Tamboril - peixe
 Tamboril (planta) - árvore
 Tamboril (Ceará) - município brasileiro
 Tambor - instrumento musical

Desambiguação